Total Abandon: Live in Australia (wydanie CD) oraz Total Abandon: Australia '99 (wydanie DVD) – album koncertowy brytyjskiego zespołu Deep Purple. Koncert odbył się w Melbourne Park w Melbourne w Australii 20 kwietnia 1999 i został wydany 12 października tego samego roku.

Lista utworów

Wydanie CD 
Wszystkie utwory, z wyjątkiem opisanych skomponowane zostały przez Iana Gillana, Ritchiego Blackmore'a, Rogera Glovera, Jona Lorda i Iana Paice'a.

CD 1

CD 2

Wydanie DVD 
 "Intro"
 "Ted the Mechanic"
 "Strange Kind of Woman"
 "Bloodsucker"
 "Pictures of Home"
 "Almost Human"
 "Woman from Tokyo"
 "Watching the Sky"
 "Fireball"
 "Sometimes I Feel Like Screaming"
 "Steve Morse Guitar Solo"
 "Smoke on the Water"
 "Lazy"
 "Perfect Strangers"
 "Speed King"
 "Black Night"
 "Highway Star"

Wykonawcy 
 Ian Gillan – śpiew
 Steve Morse – gitara
 Roger Glover – gitara basowa
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe
 Ian Paice – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka CD
 Okładka DVD

Albumy koncertowe Deep Purple
Albumy Eagle Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1999